Schaffhauser – abitanti di Canton Sciaffusa
Schaffhauser – abitanti di Sciaffusa